LSR kan syfta på:

 Fysioterapeuterna, tidigare Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.
 Lokala vilostandarden (local standard of rest), en term inom astronomin.